Favoriten kan henvise til

 Favoriten (Wien), en bydel i Wien
 Favoriten (film), en dansk stumfilm fra 1917